

Chimica 
 S5 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S5 – codice vettore IATA di Shuttle America e Trast Aero

Medicina 
 S5 – quinta vertebra sacrale
 S5 – quinto nervo spinale sacrale

Sport 
 S5 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail

Trasporti 
 S5 – linea Berlin Westkreuz ↔ Strausberg Nord della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S5 – linea del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)
 S5 – superstrada polacca

Altro 
 S5 – sottoclasse della classificazione stellare
 S5 – sistema della logica modale